Con el nombre Richard Taylor nos podemos referir a varias personas relevantes diferentes:

 Richard Taylor (1744-1829), coronel confederado  que intervino en la Guerra Civil de los Estados Unidos y padre del presiente Zachary Taylor;
 Richard Taylor (1781-1858), editor y naturalista inglés;
 Richard Taylor (1826-1879), general confederado que intervino en la Guerra Civil de los Estados Unidos e hijo del presidente Zachary Taylor;
 Richard Taylor, soldado de la Guerra Civil de los Estados Unidos laureado con la Medalla al Honor;
 Richard Moleswork Taylor (1835-1919), político neozelandés;
 Richard Taylor (1919-2003), filósofo metafísico y apicultor estadounidense; 
 Richard S. Taylor (c. 1920-2006), profesor y teólogo nazareno;
 Richard R. Taylor (1922-1978), general cirujano del ejército estadounidense;
 Richard Edward Taylor (1929–2018), físico canadiense ganador del Premio Nobel en 1990 por sus investigaciones en física de partículas;
 Richard Taylor (n. 1934), parlamentario británico por Kidderminster, independiente;
 Richard Taylor, músico miembro de los Gin Blossoms;
 Richard Taylor, cineasta, creador de la empresa de efectos especiales neozelandesa Weta Workshop, y ganador de varios Premios Óscar por sus trabajos;
 Richard Lawrence Taylor (n. 1962), matemático británico involucrado en la demostración del último Teorema de Fermat; o
 Richard Taylor (1981-2004), skater galés.
 Richard Taylor (1993-2004), recursero chileno.